Izumi peut désigner :

Toponymes japonais 

 Izumi, ville de la préfecture de Kagoshima ;
 Izumi, ville de la préfecture d'Osaka ;
 la province d'Izumi ;
 le domaine d'Izumi.

Patronymie 

Kyōka Izumi (1873-1939), romancier, dramaturge et poète japonais
Miyuki Izumi, footballeuse japonaise

Marine 
 L'Izumi, croiseur japonais ;
 L‘Izumi, ferry de la compagnie japonaise Hankyu Ferry mis en service en 2015.